Rabas ist der Familienname folgender Personen: